Clodion kan syfta på:

 Claude Michel (1738–1814), en fransk skulptör, känd under namnet Clodion
 Chlodio (390–440-talet), en frankisk kung